Obras religiosas
 Apocalipse — livro bíblico atribuído ao apóstolo João
Apocalipse de Adão — livro gnóstico em copta
Apocalipse de Moisés — grupo de escritos judeus apócrifos

Ficção
 Apocalipse (telenovela) — telenovela de 2017 da RecordTV
 Apocalipse (Marvel Comics) — personagem dos quadrinhos, inimigo dos X-Men
 Apocalypse (DC Comics) — personagem dos quadrinhos, inimigo do Super-Homem
 Apocalipze — websérie brasileira

Música
 Apocalypse (banda) —  de rock progressivo
 Apocalipse (álbum de Damares) — sexto álbum de estúdio da cantora Damares
 Alpocalypse — álbum de "Weird Al" Yankovic

Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de música